Pietreni se poate referi la:

Pietreni, Constanța
Pietreni, Vâlcea

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)
 Pietroasa (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)
 Pietriș (dezambiguizare)
 Pietrișu (dezambiguizare)
 Pietroasele

 Petreni (dezambiguizare)

Toponime românești